Le général Philippe Leclerc de Hauteclocque (1902-1947) était un des principaux chefs militaires de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale et fait maréchal à titre posthume en 1952. De nombreuses villes françaises ont nommé une voie publique (avenue, esplanade, place, rue, pont, etc.) d'après le général Leclerc : 

Avenue
Avenue du Général-Leclerc à Boulogne-Billancourt
Avenue du Général-Leclerc à Bourg-la-Reine
Avenue du Général-Leclerc à Fontenay-aux-Roses
Avenue du Général-Leclerc à La Courneuve
Avenue du Général-Leclerc à Maisons-Alfort
Avenue du Général-Leclerc à Marseille
Avenue du Général-Leclerc à Nancy
Avenue du Général-Leclerc à Pantin
Avenue du Général-Leclerc à Paris
Avenue du Général-Leclerc à Saint-Cloud
Avenue du Général-Leclerc à Sevran
Avenue du Général-Leclerc à Viroflay

Boulevard
Boulevard du Général-Leclerc à Clichy
Boulevard du Général-Leclerc à Colmar
Boulevard du Général-Leclerc à Reims

 Place
Place du Général-Leclerc à Colombes
Place du Général-Leclerc à Fontenay-sous-Bois
Place du Général-Leclerc à Mont-de-Marsan
Place du Général-Leclerc à Nogent-sur-Marne
Place du Général-Leclerc au Pré-Saint-Gervais
Place du Général-Leclerc à Saint-Denis
Place du Général-Leclerc à Saint-Mandé
Place du Général-Leclerc à Suresnes

Rue
Rue du Général-Leclerc à Bois-Colombes
Rue du Général-Leclerc à Créteil
Rue du Général-Leclerc à Gagny
Rue du Général-Leclerc à Issy-les-Moulineaux
Rue du Général-Leclerc au Kremlin-Bicêtre
Rue du Général-Leclerc à Louveciennes
Rue du Général-Leclerc-de-Hauteclocque à Nantes
Rue du Général-Leclerc à Rosny-sous-Bois
Rue du Général-Leclerc à Rouen

Certaines voies de communication font référence à son titre de Maréchal de France:
 Avenue du Maréchal-Leclerc à Châlons-en-Champagne
 Place du Maréchal-Leclerc à Meudon
 Place du Maréchal-Leclerc à Poitiers
 avenue du Maréchal-Leclerc-de-Hautecloque au Touquet-Paris-Plage

Homonymies connexes